Lucien Jusseaume (1851-1925), un peintre de décors français.
 Patrick Jusseaume (1951-2017), un dessinateur de bande dessinée français.

Patronyme français